Coppa Italia 2002-2003 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 2002-2003 – turni preliminari dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Italia 2002-2003 – fase finale dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Italia 2002-2003 – edizione del torneo di calcio a 5 italiano
 Coppa Italia 2002-2003 – edizione del torneo di calcio femminile italiano
 Coppa Italia 2002-2003 – edizione del torneo di hockey su ghiaccio italiano
 Coppa Italia 2002-2003 – edizione del torneo di hockey su pista italiano
 Coppa Italia 2002-2003 – edizione del torneo di pallamano maschile su pista italiano
 Coppa Italia 2002-2003 – edizione del torneo di pallavolo femminile italiano
 Coppa Italia 2002-2003 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano
 Coppa Italia 2002-2003 – edizione del torneo di rugby a 15 italiano